Coon Rapids, ville de l'Iowa ;
 Coon Rapids, ville du Minnesota.